La  famille Capot de Feuillide est une famille noble française originaire d'Armagnac, comprenant notamment :
 Jean-François Capot de Feuillide (1750-1794), gentilhomme de la province d'Armagnac
 Eliza de Feuillide, née Hancock (1761-1813), épouse de Jean-François Capot de Feuillide, cousine germaine de la romancière anglaise Jane Austen
 Hastings Capot de Feuillide (1786-1801), fils de Jean-François Capot de Feuillide
 Jean-Gabriel Cappot-Feuillide, ou Capot de Feuillide (1800-1863), avocat et journaliste français, neveu de Jean-François Capot de Feuillide
Patronyme français
Homonymie de patronyme
Capot de Feuillide